Vitinjano ima više značenja:
 Vitinjano (Forli-Čezena)
 Vitinjano (Sijena)